Der Kenianische Fußballpokal (aus Gründen des Sponsorings als Betway Shield Cup bekannt) ist der wichtigste Pokalwettbewerb im kenianischen Fußball. Er wurde 1954 ins Leben gerufen, aber während seines Bestehens hatte das im K.o-System ausgetragene Turnier verschiedene Titel. Er ist das kenianische Äquivalent zum FA Cup in England oder dem DFB-Pokal in Deutschland. Im Jahr 2003 wurden in Kenia zwei verschiedene Pokalwettbewerbe ausgetragen, da sich die vier Halbfinalisten des Wettbewerbs aus dem KFF zurückzogen und mit ihrem eigenen Transparency Cup weitermachten, während der KFF sein Turnier mit den bereits ausgeschiedenen Vereinen fortsetzte.

Namensgeschichte 

 FA Cup of Kenya (1954–1975)
 Kenya Challenge Cup (1976–1985)
 Moi Golden Cup (1986–2002)
 Transparency Cup (2003–2004)
 President's Cup (2003–2007)
 KFF Cup (2008)
 FKL Cup (2009–2011)
 FKF President's Cup (2012)
 GOtv Shield Cup (2013–2017)
 SportPesa Shield (2018–2019)
 Betway Shield Cup (2020–)

Sieger nach Jahr

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Kenia
Erstveranstaltung 1954